Cryptodius är ett släkte av kräftdjur. Cryptodius ingår i familjen Odiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Cryptodius